Кичереа има више значења:

 Кичереа (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Кичереа (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Кичереа (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији